Depuis le jour ("dal giorno" in francese) può riferirsi a:

 Depuis le jour – enciclica di Papa Leone XIII
 Depuis le jour – aria dell'opera Louise di Gustave Charpentier
 Depuis le jour – episodio del film collettivo Aria del 1987, diretto da Derek Jarman